

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Stara Wola – część wsi Wola Filipowska w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
  Stara Wola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Stara Wola – przysiółek wsi Piekoszów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów